Long Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Lunenburg;
 Long Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Queens.